Аутлев — адыгейская фамилия. Известные носители:

 Аутлев, Айдамир (род. 1966) — советский самбист, чемпион мира (1985, 1986).
 Аутлев, Максим Муратович (род. 1977) — российский футболист.
 Аутлев, Малич Гайсович (1917—2001) — доктор исторических наук, профессор, общественный деятель.
 Аутлев, Пшимаф Улагаевич (1927—1991) — археолог, историк, исследователь древних культур Северного Кавказа.
 Аутлев, Улагай Касполетович (1886—1981) — адыгейский гармонист-импровизатор.